Алексе́й Ива́нович Заха́ров:

 Захаров, Алексей Иванович (1918—1943) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Захаров, Алексей Иванович (1920—2000) — старший сержант, Герой Советского Союза.